Пакмичење у пливању трка на 400 метара слободним стилом за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил, одржана је 6. августа на Олимпијском воденом стадиону. Квалификације су пливане у јутарњем, а финална трка у вечерњем програму. 

Титулу олимпијског победника освојену на Олимпијским играма у Лондону 2012 бранио је Суен Јанг из Кине.

Земље учеснице 
Учествовало је 50 пливача из 39 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1 )

   (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

   (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Сатница 

Локално време (UTC-3)

Систем такмичења 
У квалификацијама пливачи су подељени у групе. У финале се пласирају најбржих 8 без обзира које су место заузели у свој групи.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су подењени у 7 квалификационих група. У финале се пасирало најбржих 8 без обзитра на пласман у групи.

ф: Погрешан старт. По дискерционом праву судија дозвољено му је да заврши трку.

Финале

Референце

Спољашње везе 

Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.